Грузија је први пут учествовала 2007. године. Од најбољих резултата освојила је 2010. године која је на деветом месту заузела Софија Нихараџе.

Представници

Историја гласања 

Грузија је највише доделила поена следећим земљама:

Грузија је највише добила поена од следећих земаља:

Грузија
Песма Евровизије